Рудина — женская форма фамилии .
 Рудина, Маргарита Олеговна (род. 1979) — российская балерина, заслуженная артистка Российской Федерации.
 Рудина, Наталья Анатольевна (более известная под псевдонимом Натали; род. 1974) — российская эстрадная певица и композитор.
 Рудина, Татьяна Рудольфовна (род. 1959) — советская и российская актриса театра и кино.
  (род. 1974) — российская актриса театра, кино и озвучивания. Топонимы 
 Знеполска-Рудина — пограничная гора Сербии и Болгарии.

 Населённые пункты 
 Биела-Рудина — село в общине Билеча Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
 Рудина — село в Бургасской области Болгарии.
 Рудина — село в Кырджалийской области Болгарии.